Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1929 enthält alle Spieler, die in der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1929 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Śląsk setzte insgesamt acht Spieler ein, alle übrigen Mannschaften kamen mit sieben eingesetzten Spielern aus. Insgesamt kamen somit 43 Spieler zum Einsatz, von denen 24 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler war Dawid Daniuszewski (Łódź) mit 5 Punkten aus 5 Partien, je 4,5 Punkte aus 5 Partien erreichten Mieczysław Chwojnik (Kraków) und Stanisław Kohn (Warszawa). Neben Daniuszewski erreichten die beiden Warschauer Abram Blass und Henryk Pogorieły 100 %, diese spielten je vier Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Warszawa

Łódź

Kraków

Lwów

Śląsk

Poznań

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1929
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1929